Жила В'ячеслав Миколайович (військовик)
 Жила В'ячеслав Миколайович (режисер)